Michail Matveevič Sokolovskij – compositore, direttore d'orchestra e violinista russo
 Semën Grigor'evič Sokolovskij – attore russo
 Vasilij Danilovič Sokolovskij – generale e politico sovietico